The Lone Wolf, roman de Louis Joseph Vance paru en 1914
 The Lone Wolf, film américain de 1917 réalisé par Herbert Brenon
 , film américain de 1919 réalisé par William P. S. Earle
 The Lone Wolf, film américain de 1924 réalisé par Stanner E. V. Taylor
 The Lone Wolf Returns, film américain de 1926 de Ralph Ince avec Bert Lytell
 The Lone Wolf's Daughter, film d'Albert S. Rogell sorti en 1929
 The Lone Wolf Returns, film américain de 1935 avec Melvyn Douglas
  film américain de 1938 d'Albert S. Rogell
 The Lone Wolf Spy Hunt, film américain réalisé par Peter Godfrey, sorti en 1939.
 , film américain réalisé par Sidney Salkow, sorti en 1940.
 , film américain réalisé par Sidney Salkow, sorti en 1940.
 , film américain réalisé par Sidney Salkow, sorti en 1941.
 , film américain réalisé par Leslie Goodwins sorti en 1947
 , film américain réalisé par D. Ross Lederman sorti en 1947
 , le 15 et dernier film de la série produite par Columbia Pictures, sorti en 1949
 The Lone Wolf, série télévisée des années 1950.